Godfather (engl. für „Pate“) steht für:
 Godfather, Pseudonym von Charles Wright (Wrestler) (* 1961), US-amerikanischer Wrestler
 Godfather, Pseudonym von James Brown (1933–2006; auch: „Godfather of Soul“), US-amerikanischer Musiker
 God Father, Cocktail aus Scotch Whisky und Amaretto

The Godfather steht für:
 The Godfather, Originaltitel des Romans von Mario Puzo (1969), siehe Der Pate
 The Godfather, Originaltitel von Francis Ford Coppolas Verfilmung des Romans von Mario Puzo (1972), siehe Der Pate (Film)
 The Godfather – The Game, Originaltitel des Computerspiels zum Film (2006), siehe Der Pate (Computerspiel)

The GodFather steht für:
 The GodFather, Tag-Editor und Verwaltungssoftware für Musikdateien in vielen Formaten

Siehe auch:
 The Godfathers, englische Alternativ-Rockband